Ginhac kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Gignac, Hérault, kommun i departementet Hérault, 
 Gignac, Lot, kommun i departementet Lot, 
 Gignac, Vaucluse, kommun i departementet Lot,